Jacques Reclus (1796-1882), pasteur protestant français
 Jacques Reclus (1894-1984), arrière-petit-fils du précédent